Kurów – o localitate în județul Strzelin, voievodatul Silezia de Jos, Polonia
 Kurów - o localitate în județul Łuków, voievodatul Lublin, Polonia
 Kurów - o localitate în județul Puławy, voievodatul Lublin, Polonia
 Kurów - o localitate în județul Kutno, voievodatul Łódź, Polonia
 Kurów - o localitate în județul Wieluń, voievodatul Łódź, Polonia
 Kurów - o localitate în județul Nowy Sącz, voievodatul Polonia Mică, Polonia
 Kurów - o localitate în județul Sucha Beskidzka, voievodatul Polonia Mică, Polonia
 Kurów - o localitate în județul Opatów, voievodatul Sfintei Cruci, Polonia
 Kurów - o localitate în județul Konin, voievodatul Polonia Mare, Polonia
 Kurów - o localitate în județul Ostrów Wielkopolski, voievodatul Polonia Mare, Polonia
 Kurów - o localitate în județul Police, voievodatul Pomerania Occidentală, Polonia